Ла-Шапе́ль-дю-Лу () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 330 км на захід від Парижа, 26 км на північний захід від Ренна.

Історія 

1 січня 2016 року Ла-Шапель-дю-Лу і Ле-Лу-дю-Лак було об'єднано в новий муніципалітет Ла-Шапель-дю-Лу-дю-Лак.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 258 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 763,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ла-Шапель-дю-Лу на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Шапель-дю-Лу на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Іль і Вілен

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Іль і Вілен